Леонид Андреевич Ляхтинен (1941 — 4 октября 2016) — советский и российский спортсмен и тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России.

Биография 

В качестве легкоатлет являлся мастером спорта на средние дистанции, затем перешел на тренерскую работу.

С 1986 по 1992 год работал в должности государственного тренера СССР по легкой атлетике. 

В последние годы трудился инструктором-методистом в спортивном комплексе «Юность» в Адлере. Организовывал учебно-тренировочные сборы для команд сборной России по легкой атлетике.

В память о тренере в Адлере проходят соревнования юных легкоатлетов.

Источники 

 http://sport-strana.ru/lyaxtinen-leonid-andreevich/
 http://www.rusathletics.com/nov/news.15594.htm